Bătălia de la Mariupol se poate referi la:

 Bătălia de la Mariupol (1919), dintre Ucraina Sovietică și Rusia Albă
 Bătălia de la Mariupol (2014), dintre Ucraina și Republica Populară Donețk
 Ofensiva asupra Mariupolului (septembrie 2014)
 Asediul Mariupolului, bătălia din 2022 dintre Rusia și Ucraina